Aspas ist der Familienname folgender Personen:

 Iago Aspas (* 1987), spanischer Fußballspieler
 Jonathan Aspas (* 1982), spanischer Fußballspieler